Hiemeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Hiemeyer (1915–2012), Botaniker 
 Volker Hiemeyer, Dirigent